Universidad Literaria puede referirse a:
 Universidad Literaria de Valencia
 Universidad Literaria (Sevilla) o Universidad Literaria de Sevilla (1772-1845)
 Universidad Literaria (Granada) o Universidad Literaria de Granada
 Universidad Literaria (Murcia) o Universidad Literaria de Murcia
 Universidad Literaria de Madrid (1836-1850)
 Universidad Literaria (Barcelona) o Universidad Literaria de Barcelona
 Universidad Literaria de San Fernando (La Laguna).
 Universidad Literaria Balear o Universidad Provincial de Mallorca (1840-1842).

Notas